Olaszország
Mezzana, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Mezzana Bigli, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Mezzana Mortigliengo, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
Mezzana Rabattone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében